Nydammen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nydammen (Leksands socken, Dalarna), våtmark i Leksands kommun, 
Nydammen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Nydammen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Nydammen (Stora Kopparbergs socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (5,67 ha)
Nydammen (Hamrånge socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun, 
Nydammen (Torsåkers socken, Gästrikland), sjö i Hofors kommun, 
Nydammen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (19,2 ha)
Nydammen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Nydammen, (Grangärde socken, Ludvika kommun) se Stenbergstjärnen, Dalarna, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn